Пасенко — фамилия. Известные носители:

 Пасенко, Василий Григорьевич (1965—2016) — священнослужитель Украинской Православной Церкви.
 Пасенко, Дмитрий Степанович (1779—1846) — вице-губернатор Полтавской губернии.